Тахтамышев Хизир Махмудович — доктор наук, народный поэт республики Карачаево-Черкесия.

Родился 17 октября 1943 г. в ауле Эрсакон Ставропольского края Черкесской автономной области.

Научная и педагогическая биография 
В 1962 году с отличием окончил среднюю школу.

В 1967 году с отличием окончил Южно-Российский государственный политехнический университет с квалификацией инженер.

В 1969 году поступил в очную аспирантуру (Национальный транспортный университет, НТУ).
В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию при НТУ.
В 1991 году защитил докторскую диссертацию при НТУ.

Основные работы (учебники и учебные пособия):

 «Основы технологического расчёта автотранспортных предприятий» ISBN 978-5-7695-7467-2, — с грифом УМО Министерства Образования РФ для ВУЗов РФ обучения в магистратуре.
 «Основы оптимального технологического расчёта автосервисных предприятий» ISBN 978-5-9644-0222-0,
 «Оптимизация мощности авто-сервисных предприятий» ISBN 978-5-9644-0169-8
 «Методы оптимального технологического расчета автотранспортных предприятий»

Результаты его многолетних научных исследований были внедрены в ГОС Стандарты по проектированию предприятий автомобильного транспорта, действующие по настоящее время на территории в РФ и странах СНГ (ОНТП-01-90)
, и включают более 170 научных трудов, монографий, учебных пособий и учебников, неоднократно переиздаваемых московским издательским центром «Академия».

УМО Министерства Образования и Науки РФ присуждён Диплом I Степени в номинации «Учебные пособия по подготовке магистров и бакалавров» по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

За значительные успехи в научно-педагогической деятельности доктор технических наук, профессор Тахтамышев Хизир Махмудович награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Творческая деятельность 
Является членом Союза Писателей России с 1995 г. и регулярно печатается во всероссийских и региональных литературных изданиях и альманахах. Главное место в творчестве поэта занимает жанр стихов-миниатюр (четверостиший) .

Список поэтических сборников:

 Миниатюры «Меж нами истины река», 1996
 Стихи и басни «Исток один», 2006
 Миниатюры «Нет истин вечных», 2006
 Миниатюры «Дороги истин», 2009
 Миниатюры «И в даль влекут дороги истин», 2015
 Миниатюры «10 Секунд Мудрости», 2017

Основные награды:

— В 2017 и 2018 гг. финалист самой масштабной ежегодной литературной премии России — «Поэт Года», учреждённой Российским Союзом Писателей.

— Финалист премии им. Марины Цветаевой в рамках международного литературного конкурса «Славянское слово» в 2017 г., учрежденного Международным Союзом Писателей.

— Российским Союзом Писателей награждён «Медалью Маяковского» — общественной наградой «за вклад в развитие русской культуры и литературы».

— Российским Союзом Писателей награждён звездой «НАСЛѢДIE» — общественной наградой «за вклад в развитие русской литературы».

— Российским Союзом Писателей награждён медалью «Георгиевская лента 250 лет» — общественной наградой «за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма».

— Включён в список «Люди Года 2019» по Северо-Кавказскому и Южному ФО в номинации «Поэт Года»

Примечания

Ссылки 
 Информация о поэтическом сборнике на сайте Российской Государственной Библиотеки
 Информация о поэтическом сборнике на сайте издательства «Художественная Литература»
 Информация об учебном пособии  на сайте Российской Государственной Библиотеки
 Информация об учебнике на сайте Российской Государственной Библиотеки
 Информация об учебнике на сайте Издательского центра «АКАДЕМИЯ»
 Публикация на сайте российского ежемесячного издания «День Литературы»
 Авторская страница на Facebook
 Авторская страница на портале Стихи.ru

Члены Союза писателей России
Черкесские писатели
Черкесские поэты
Поэты России XXI века
Поэты XXI века
Поэты России XX века
Поэты XX века
Персоналии:Карачаево-Черкесия
Доктора технических наук
Народные поэты Карачаево-Черкесии